Erotismo - atributo daquilo que é considerado sexy.
Ou ainda:
Sexy (álbum) - o décimo primeiro álbum de estúdio da cantora portuguesa Ana Malhoa.
Sexy (revista) – uma revista brasileira dedicada ao público masculino.
Sexy! No No No... - um single da banda inglesa Girls Aloud.

Ver também
Sex
Sexo (desambiguação)

Desambiguação